El Masters de Cincinnati 2011, anomenat oficialment Western & Southern Open 2011, fou la 110a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier Tournaments de la WTA i en categoria masculina estava inclosa dins de les sèries 1000 de l'ATP. Per primera ocasió es van disputar les dues categories en les mateixes dates, entre el 13 i el 21 d'agost de 2011 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El britànic Andy Murray va el segon títol de la temporada i també el segon títol a Cincinnati després de l'aconseguit l'any 2008. La derrota en la final de Novak Đoković en la final va suposar tot just la segona derrota de la temporada. La russa Maria Xaràpova va guanyar també el segon títol de la temporada. La parella masculina formada per Mahesh Bhupathi i Leander Paes va guanyar el segon títol a Cincinnati deu anys després del primer l'any 2001.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011